A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 110 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Szergej Subenkov lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Jegyzetek

Források 
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság